Consistenza  – in logica matematica, caratteristica di una teoria
 Consistenza – in statistica, proprietà di uno stimatore
 Consistenza  – in filosofia, sinonimo di contingenza
 Consistenza – in edilizia, indice che misura la lavorabilità del calcestruzzo